Sáenz Peña kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sáenz Peña (udde),

Argentina 

 Sáenz Peña (ort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar